

Населені пункти та їхні частини

 Чеславиці — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Чеславиці — село в гміні Наленчув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Чеславиці — частина села Жерники-Ґурне в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Чеславиці — частина села Яніславиці в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Чеславиці — осада в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки